Охочевка — село Верхнехавского района Воронежской области.

Входит в состав Верхнелуговатского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Зелёная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района